Под этим названием работают два разных оператора связи.

В России 
ООО «[Астелит (Россия)|Астелит]]» — основанное в 1992 СП с Телеком-Италия, предоставляющее услуги телефонии, передачи данных, выделенных каналов связи и видеоконференцсвязи. Компания работает в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время 100 % акций находится под контролем холдинга Система-Телеком.

На Украине 
ООО «Астелит» — прежнее (2004-2016) название украинского оператора сотовой связи ООО «Лайфселл». Предоставляет  услуги сотовой связи в стандартах GSM-900, GSM-1800 (EDGE), UMTS-2100 (HSPA+) и LTE Advanced Pro (2600, 1800, 900).